Luis Mendonça dos Santos (Lamego, 2 de Janeiro de 1959), é um político e sindicalista português. Foi o presidente da Junta de Freguesia de Avões pelas coligações APU e, mais tarde, pela CDU, entre 1983 e 1997.

Ligações externas 
 Roteiro Virtual - Avões
 Cabeças de Lista dos Municípios do Distrito de Viseu
 Avões

Naturais de Lamego
Presidentes de juntas de freguesia de Portugal
Políticos do Partido Comunista Português